Charlie Burchill (1959-), musicien britannique
Eveline Burchill (1905-1987), professeur de danse irlandaise
 George Percival Burchill (1889-1977), homme politique canadien
 Mark Burchill (1980-), footballeur britannique
 Paul Burchill (1979-), catcheur britannique